Der Shutter (englisch , „Verschluss“, wörtlich „Schließer“) bezeichnet 

 einen mechanischen Verschluss oder einen elektronischen Verschluss in der Foto- und Videotechnik
 Shutter, einen thailändischen Horrorfilm aus dem Jahr 2004
 Shutter – Sie sehen dich, eine US-amerikanische Neuverfilmung aus dem Jahr 2008
 Shutter (Software), ein Screenshot-Tool

Siehe auch:
 Schatter
 Schutter